Сальяно-Микка () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Бьелла.

Население составляет 1676 человек (2008 г.), плотность населения составляет 120 чел./км². Занимает площадь 14 км². Почтовый индекс — 13816. Телефонный код — 015.

Покровителем коммуны почитается святой апостол Иаков Старший, празднование 25 июля.

Демография 
Динамика населения:

Города-побратимы 
  Минервино-Мурдже, Италия (2009)

Администрация коммуны 
 Официальный сайт:

Ссылки 

 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики